В данной статье рассказывается про количество способов составления перестановок, которые являются попарными беспорядками, и беспорядком для последовательности {1,2,…,n} что является общим случаем для Субфакториала, для которого создаётся лишь одна такая перестановка.

Определение 
!kn — количество вариантов составить k перестановок из n чисел, так, что они являются попарными беспорядками, а также беспорядком для фиксированной перестановки n чисел.

Формула 
Формула выводится рекуррентно, через формулу, которая находит количество способов составить перестановку для фиксированных k перестановок. В дальнейшем обозначим это число за fixkn. Находя количество способов составить первую, вторую, …, k-тую перестановку мы найдём количество способов составить их все.

Доказательство 
Формула строится на Формуле включений-исключений. Нам нужно сначала найти все порядки для одного числа, потом порядки для 2 чисел, …, порядки для n чисел. Сложность заключается в том, что когда мы ищем порядки для нескольких чисел, мы можем закрепить 2 числа на одной позиции, что невозможно поэтому нам нужно найти число таких случаев.
Введём понятие: i-пересечение (для множества чисел В) — i чисел из данного множества, которые находятся на одной позиции в разных перестановках. Тогда мы отнимем варианты выбора позиций, где есть 2-пересечения и посмотрим, какие варианты мы отняли несколько раз. Мы могли отнять несколько раз либо за случаи, где несколько 2-пересечений находятся в одном столбце, либо за случаи, где они находятся в разных. В случае с разными столбцами, это будет число num(ti), в случае с одним мы снова прибавим варианты за все 3-пересечения, отнимем за 4-пересечения и так далее, что можно заметить снова образует Формулу включений-исключений.

Целочисленные последовательности